Arantxa Sánchez Vicario (* 18. Dezember 1971 in Barcelona) ist eine ehemalige spanische Tennisspielerin. Die Sandplatzspezialistin war die erste spanische Nummer 1 der Tennisweltrangliste (im Einzel und im Doppel), gewann vier Grand-Slam-Titel im Einzel und sechs im Doppel.

Leben und Karriere 
Inspiriert von ihren beiden älteren Brüdern Emilio und Javier Sánchez Vicario, die beide Top-Spieler auf der ATP Tour werden sollten, begann Sánchez im Alter von vier Jahren mit dem Tennisspielen. 1985 wurde die Vierzehnjährige Profispielerin.

Arantxa Sánchez überraschte die Tenniswelt erstmals 1989, als sie die neunzehnjährige Steffi Graf, die zuvor fünf Grand-Slam-Turniere in Folge gewonnen hatte, im Finale der French Open besiegte. Sánchez war damals die jüngste Siegerin in Paris. Das Duell mit der Deutschen sollte ihre weitere Karriere bestimmen. Beide standen sich insgesamt sieben Mal in Endspielen bei Grand-Slam-Turnieren gegenüber, wobei Graf fünf und Sánchez zwei Siege für sich verbuchen konnte.

Ausdauer und Kampfgeist wurden schon bald das unverwechselbare Markenzeichen der Grundlinienspielerin, die nie einen Ball verloren gab. Sánchez Vicario war eine typische Konterspielerin, die selbst keine herausragende spielerische Waffe besaß, andererseits aber nahezu jeden Ball zurückbrachte. So gehörten zu ihrem Spiel unter anderem auch hohe Mondbälle, mit denen sie den Rhythmus ihrer Gegnerinnen durchbrechen und wieder ins Spiel zurückkommen konnte.

Sánchez hatte 1994 ihr erfolgreichstes Jahr als Einzelspielerin, als sie sowohl die French Open als auch die US Open gewinnen konnte und insgesamt bei acht Turnieren siegreich blieb. Ihren vierten Grand-Slam-Einzelerfolg machte sie 1998 perfekt, als sie durch einen Sieg über Monica Seles erneut die French Open gewann. Sánchez Vicario erreichte bei allen vier Grand-Slam-Turnieren im Einzel mindestens zweimal das Finale. Zusätzlich zu ihren vier Einzelsiegen gelangen ihr acht weitere Finalteilnahmen. 1995 wurde Arantxa Sánchez für zwölf Wochen lang gleichzeitig die Nummer eins der Weltrangliste in Einzel und Doppel. Sie war die erste Spielerin, der dies nach Martina Navrátilová gelang.

Sánchez Vicario gewann insgesamt sechs Grand-Slam-Titel im Doppel und vier weitere im gemischten Doppel. 1991 war Sánchez Mitglied des siegreichen spanischen Fed-Cup-Teams, das die USA im Finale besiegte – ein Erfolg, den die Spanierinnen 1993, 1994, 1995 und 1998 wiederholen konnten. Sánchez ist ferner Rekordhalterin für die meisten Siege im Einzel und Doppel innerhalb des Fed-Cup-Wettbewerbs.

Sánchez war auch Mitglied des siegreichen spanischen Hopman-Cup-Teams der Jahre 1990 und 2002. Fünfmal vertrat sie ihr Heimatland bei Olympischen Spielen und gewann dabei zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen. Sánchez gewann in ihrer Karriere insgesamt 29 Einzeltitel sowie 69 Doppeltitel und erspielte knappe 17 Millionen Dollar Preisgeld.

Im August 2000 heiratete sie den Sportjournalisten Joan Vehils. Ihre Trennung folgte nur zehn Monate später. Im November 2002 gab Sánchez ihren Rücktritt vom Profitennis bekannt; sie gab 2004 noch einmal ein kurzes Comeback, als sie einige Doppelturniere spielte.  In September 2008 heiratete sie einen Geschäftsmann, mit dem sie eine Tochter und einen Sohn hat und von dem sie 2019 geschieden wurde. 2005 wurde Arantxa Sánchez Vicario von der amerikanischen Fachpublikation Tennis Magazine auf den 27. Platz der besten Spielerinnen aller Zeiten gewählt. 2007 erfolgte ihre Aufnahme in die International Tennis Hall of Fame. 2012 war sie Teamchefin der spanischen Fed-Cup-Mannschaft.

Im Jahr 2012 veröffentlichte Sánchez Vicario eine Autobiografie, in der sie ihren Eltern vorwarf, das in ihrer Karriere verdiente Geld – rund 45 Millionen Euro aus Preisgeldern und Werbeeinnahmen – vollständig ausgegeben zu haben. Im selben Jahr verklagte Sánchez Vicario ihren Vater und ihren älteren Bruder Javier wegen der angeblichen Veruntreuung ihrer Karriereeinnahmen. Das Gerichtsverfahren dauerte über drei Jahre und endete 2015 mit einem privaten Vergleich.

Arantxa Sánchez Vicario lebt heute in Sitges an der Costa del Garraf.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Karrierestatistik und Turnierbilanz

Einzel 

Zeichenerklärung: S = Turniersieg; F, HF, VF, AF = Einzug ins Finale / Halbfinale / Viertelfinale / Achtelfinale; 1, 2, 3 = Ausscheiden in der 1. / 2. / 3. Hauptrunde; RR = Round Robin (Gruppenphase); n. a. = nicht ausgetragen; a. K. = andere Kategorie; PO (Playoff) = Auf- und Abstiegsrunde im Fed Cup; K1, K2, K3 = Teilnahme in der Kontinentalgruppe I, II, III im Fed Cup.

Anmerkung: Diese Statistik berücksichtigt alle Ergebnisse im Einzel, so wie es auf der WTA-Seite steht. Dargestellt sind nur WTA-Turniere der Kategorie Tier I.

Doppel

Veröffentlichungen 
 Arantxa ¡vamos! – memorias de una lucha, una vida y una mujer (Vamos! Erinnerungen eines Lebens, eines Kampfes und einer Frau.) La Esfera De Los Libros, 2012, ISBN 978-8499700090 (Biografie)

Weblinks

Einzelnachweise 

Billie-Jean-King-Cup-Spielerin (Spanien)
Olympiateilnehmer (Spanien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1988
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1992
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Mitglied der International Tennis Hall of Fame
Weltranglistenerster (Tennis)
Sportler (Barcelona)
Spanier
Geboren 1971
Frau